Tanner Jeannot, född 29 maj 1997, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för Tampa Bay Lightning i National Hockey League (NHL).

Han har tidigare spelat för Nashville Predators i NHL; Milwaukee Admirals och Chicago Wolves i American Hockey League (AHL); Florida Everblades i ECHL samt Moose Jaw Warriors i Western Hockey League (WHL).

Jeannot blev aldrig NHL-draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Tanner Jeannot NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Tanner Jeannot hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1997
Levande personer
Personer från Estevan, Saskatchewan
Idrottare från Saskatchewan
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Moose Jaw Warriors
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Spelare i Florida Everblades
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i Nashville Predators
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i Tampa Bay Lightning